Äskulap, Äsculap oder Aesculap bezeichnet:
 Asklepios, griechischer Gott der Heilkunst
 Aesculap-Werke, Tuttlingen, heute gehörend zu B. Braun Melsungen
 Äskulap (Automarke), ehemalige deutsche Automarke
 Aesculap, Markenname des ehemaligen österreichisch-ungarischen Automobilherstellers Erste Automobil-Gesellschaft für Österreich

Siehe auch:
 Aesculap-Polka
 Äskulap-Ragwurz
 Äskulapium
 Äskulapnatter
 Äskulapstab
 (1027) Aesculapia
 (4581) Asclepius
 Esculape